

Codici 
 RMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buraimi (Oman)
 rmb – codice ISO 639-3 della lingua rembarunga

Economia 
 RMB – comune abbreviazione per Renminbi, la valuta della Cina (codice valutario  ISO 4217 CNY)